Jesús María bezeichnete folgende Municipios:

* Municipio Jesús María (Aguascalientes), Gemeinde in Mexiko
 Municipio Jesús María (Jalisco), Gemeinde in Mexiko